Hörnum ist der Name

 einer Gemeinde auf Sylt, siehe Hörnum (Sylt)
 einer ehemaligen Personenfähre des Seediensts Ostpreußen, siehe Hörnum (Schiff, 1919)
 eines Rettungsbootes der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, siehe Hörnum (Schiff, 1977)